Günter, Günther, Gunter eller Gunther är ett tyskt namn med samma rot som Gunnar.

Personer med efternamnet Günther eller med varianter av detta namn

Alfabetiskt ordnade
 Agnes Günther (1863–1911), tysk författare
 Albert Günther (1830–1914), tysk-engelsk zoolog
 Anton Günther av Oldenburg (1583–1667), greve av Oldenburg och Delmenhorst
 Anton Günther (1783–1863), österrikisk teolog
 Chris Gunterr (född 1989), walesisk fotbollsspelare
 Christian Günther (1886–1966), svensk diplomat, utrikesminister 1939-1945
 Christofer Günther (1600-tal), svensk boktryckare
 Claës Günther (1799–1861), svensk jurist och minister
 Edmund Gunter (1581–1626), engelsk matematiker och astronom
 Elisabeth Günther (född 1966), tysk skådespelare
 Ernst Günther (1933–1999), svensk skådespelare
 Ernst Günther (ämbetsman) (1850–1927), svensk diplomat
 Friedrich Günther (1581–1655), tysk-dansk diplomat
 Georg Günther (1786–1853), tysk-svensk organist
 Hans Günther (SS-Sturmbannführer) (1910–1945), tysk officer
 Hans F.K. Günther (1891–1968), tysk rasforskare
 Henry Gunther (1895–1918), amerikansk soldat
 Jan Günther (aktiv 1997), tysk kanotist
 Johan Günther (född 1950), svensk författare
 Johann Christian Günther (1695–1723), tysk skald
 John Gunther (1901–1970), amerikansk journalist och författare
 Julius Günther (1818–1904), svensk operasångare och körledare
 Julius Caldeen Gunter (1858–1940), amerikansk guvernör i Colorado 
 Kate Gynther (född 1982), australisk vattenpolospelare
 Konrad Guenther (1874–1955), rysk-tysk zoolog
 Otto Fredrik Gynther (1810–1877), svensk inventarieförvaltare och författare
 Penilla Gunther (född 1964),svenskpolitiker,kristdemokrat
 Rickard Günther (född 1961), svensk regissör
 Roland Günther (född 1962), tysk cyklist
 Rolf Günther (1913–1945), tysk SS-man
 Sabine Günther (född 1963), tysk kortdistanslöpare
 Sarah Günther (född 1983), tysk fotbollsspelare
 Siegfried Günter (1899–1969), tysk flygplanskonstruktör
 Siegmund Günther (1848–1923), tysk matematiker
 Sven Vilhelm Gynther (1796–1873), svensk ämbetsman
 Walter Günter (1899–1937), tysk flygplanskonstruktör
 Wilhelm Günther (1899–1945), tysk SS-officer

Födda på 1500-talet 
 Edmund Gunter (1581–1626), engelsk matematiker och astronom
 Friedrich Günther (1581–1655), tysk-dansk diplomat

Födda på 1600-talet 
 Johann Christian Günther (1695–1723), tysk skald
 Christofer Günther (1600-tal), svensk boktryckare

Födda på 1700-talet 
 Ignaz Günther (1725–1775), tysk skulptör
 Anton Günther (1783–1863), österrikisk teolog
 Georg Günther (1786–1853), tysk-svensk organist
 Claës Günther (1799–1861), svensk jurist och minister

Födda på 1800-talet 
 Julius Günther (1818–1904), svensk operasångare och körledare
 Albert Günther (1830–1914), tysk-engelsk zoolog
 Siegmund Günther (1848–1923), tysk matematiker
 Ernst Günther (ämbetsman) (1850–1927), svensk diplomat
 Julius Caldeen Gunter (1858–1940), amerikansk guvernör i Colorado
 Agnes Günther (1863–1911), tysk författare
 Christian Günther (1886–1966), svensk diplomat, utrikesminister 1939-1945
 Hans F.K. Günther (1891–1968), tysk rasforskare
 Walter Günter (1899–1937), tysk flygplanskonstruktör
 Wilhelm Günther (1899–1945), tysk SS-officer
 Siegfried Günter (1899–1969), tysk flygplanskonstruktör

Födda på 1900-talet 
 Hans Günther (SS-Sturmbannführer) (1910–1945), tysk officer
 Rolf Günther (1913–1945), tysk SS-man
 Ernst Günther (1933–1999), svensk skådespelare
 Johan Günther (född 1950), svensk författare
 Rickard Günther (född 1961), svensk regissör
 Roland Günther (född 1962), tysk cyklist
 Sabine Günther (född 1963), tysk kortdistanslöpare
 Elisabeth Günther (född 1966), tysk skådespelare
 Sarah Günther (född 1983), tysk fotbollsspelare
 Chris Gunter (född 1989), walesisk fotbollsspelare

Personer som heter Günther i förnamn

Kungligheter och furstar 
Gunther eller Gunnar Gjukason (400-talet), halvt mytologisk kung av Burgund
 Günther av Schwarzburg (1304–1349), tyskromersk kung
 Ernst Gunter av Holstein-Augustenburg (1609–1689), hertig
 Ludvig Günther II av Schwarzburg-Rudolstadt (1708–1790), furste
 Fredrik Günther av Schwarzburg-Rudolstadt (1793 i Rudolstadt, död den 28 juni 1867), furste
 Karl Günther av Schwarzburg-Sondershausen (1830–1909), furste
 Ernst Gunter av Holstein-Augustenburg (1863–1921), hertig
 Anton Günther av Oldenburg (född 1923), hertig

Övriga
 Anton Günther av Oldenburg (1583–1667), greve
 Günter Wallraff, journalist
 Günter Grass, författare
 Günther Mårder, företagsledare
 Günther (artist), artistnamn för Mats Söderlund
 Günther Kampfhahnen, bi-figur i serien Pondus

Tyska efternamn
Svenska efternamn
Mansnamn
Tyska mansnamn